Enzo Capecchi, partigiano italiano (1921-1989)
 Eros Capecchi, ciclista italiano (1986)
 Giorgio Capecchi, attore e doppiatore italiano (1901-1968)
 Luca Capecchi, calciatore italiano (1974)
 Mario Capecchi, genetista italiano naturalizzato statunitense (1937)
 Renato Capecchi, baritono italiano (1923-1998)
 Vittorio Capecchi, matematico, sociologo , professore universitario emerito (Pistoia 1938)